Fredrik Vilhelm II kan syfta på:

 Fredrik Vilhelm II av Preussen, som var kung av Preussen och kurfurste av Brandenburg 1786–1797.
 Fredrik Vilhelm II av Sachsen-Altenburg, som var hertig av Sachsen-Altenburg 1639–1669.
 Fredrik Vilhelm II av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, som var hertig av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck 1728–1749.
 Fredrik Vilhelm II av Mecklenburg-Strelitz, som var storhertig av Mecklenburg-Strelitz 1860–1904.
 Fredrik Vilhelm II av Nassau-Siegen, som var furste av Nassau-Siegen 1722–1734.
 Fredrik Vilhelm II av Hessen-Kassel, som var lantgreve av Hessen-Kassel-Rumpenheim 1867–1875 och titulärlantgreve av Hessen-Kassel 1875–1884.

Regentnamn